Хуан Феррер Лаэра (; ) — кубинский дзюдоист, серебряный призёр Олимпийских игр в Москве (1980).

Спортивная карьера 

На Панамериканских играх выиграл бронзу в Сан-Хуане (1979) и серебро в Каракасе  (1983) в полутяжелом среднем классе (до 78 кг).

На летних Олимпийских играх в Москве (1980) стал серебряным призёром в той же весовой категории.

Являлся чемпионом (1984) и серебряным призёром (1974) первенства Америки по дзюдо. Являлся трёхкратным чемпионом Игр стран Центральной Америки и Карибского бассейна (1974, 1978 и 1982).

После завершения спортивной карьеры работал тренером в национальной молодежной и женской сборной Кубы по дзюдо. Также работал с мексиканскими спортсменами. Состоял в Союзе молодых коммунистов и Коммунистической партии Кубы. Был награждён орденом «За спортивные заслуги» и знаком отличия «Мученики Барбадоса».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Falleció Juan Ferrer Lahera, gloria del deporte cubano

Дзюдоисты по алфавиту
Дзюдоисты Кубы
Чемпионы Кубы по дзюдо
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Победители Панамериканских чемпионатов по дзюдо
Тренеры Кубы
Члены Коммунистической партии Кубы
Похороненные на кладбище Колон